En Pologne, Studzieniec peut désigner : 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Studzieniec, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Studzieniec, village du powiat de Chodzież,
 Studzieniec, village du powiat d'Oborniki.

dans la voïvodie de Lubusz
 Studzieniec, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Studzieniec, village du powiat de Sierpc,
 Studzieniec, village du powiat de Żyrardów.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Studzieniec, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Studzieniec, village.